Deaf Forever: The Best of Motörhead — збірка пісень англійської групи Motörhead, яка була випущена 8 серпня 2000 року.

Композиції 
 Ace of Spades – 2:48
 Louie Louie – 2:47
 Bomber – 3:43
 Iron Fist – 2:53
 No Class – 2:41
 Overkill – 5:14
 I'm the Doctor – 2:43
 Go to Hell – 3:10
 Bang to Rights – 2:42
 Lemmy Goes to the Pub – 3:02
 America – 3:38
 Speedfreak – 3:27
 Sex and Outrage – 2:10
 I Got Mine – 5:24
 All the Aces – 3:25
 Dirty Love – 2:56
 Please Don't Touch – 2:49
 Motorhead (live) – 3:33
 The Chase Is Better than the Catch – 4:18
 Deaf Forever – 4:28

Джерела 
 Deaf Forever: The Best of Motörhead  allmusic
 Deaf Forever: The Best of Motörhead last.fm

Альбоми Motörhead